Пфо́рдтен () — немецкая фамилия:
 Пфордтен, Герман фон дер (1857—1933) — немецкий музыковед, сын Людвига фон дер Пфордтена.
 Пфордтен, Людвиг фон дер (1811—1880) — баварский государственный деятель.
 Пфордтен, Отто фон дер (1861—1918) — немецкий химик и философ, сын Людвига фон дер Пфордтена.
 Пфордтен, Теодор фон дер (1873—1923) — баварский чиновник, участник Пивного путча, племянник Людвига фон дер Пфордтена.